То:
 То — буква армянского алфавита «Թ».
 То — знак каны.
 То — традиционная мера объёма в Японии.
 ТО — советский паровоз серии ТО.

Части речи 

 то — союз в русском языке,
 то — указательное местоимение в русском языке, средний род от «тот»,
 -то — частица в русском языке, образующая особые формы слов.

Фамилия 
 То Адриен
 То Джонни
 То Куок Кхань (род. 1973) — вьетнамский шахматист.
 То Лам

См. также 
  — многозначная аббревиатура кириллицей
  — многозначная аббревиатура латиницей
 .to